Krajewo Wielkie – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Krzynowłoga Mała
 Krajewo Wielkie – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Janowiec Kościelny